Mureş kan syfta på följande platser:

Rumänien 

 Mureș (județ), län,

Ungern 

 Maros (vattendrag i Ungern), 

Robotskapade Rumänienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar